Tributyltin (stofklasse)
 Tributyltinhydride
 Tributyltinfluoride
 Tributyltinchloride
 Tributyltinsulfide